Антьо́кия () — один из департаментов Колумбии. Располагается в северо-западной части страны, выходит к Карибскому морю. Административный центр — город Медельин.

География 
Является шестым по размеру территории среди департаментов Колумбии. 80 % территории департамента занято горами. Центральная часть территории департамента занимают Западные Кордильеры Колумбийских Андов и массив Антьокия, разделённые долиной реки Каука. С востока к массиву подходят Центральные Кордильеры. На севере, западе и востоке распространены равнины с жарким и влажным климатом.

Средние температуры в Медельине 20-21 °C. Осадков 1500—2000 миллиметров в год.

Крупнейшие реки департамента — Магдалена и Каука.

Леса занимают около 50 % территории. Восточные подветренные склоны Западных Кордильер засушливые, леса начинаются с высоты 2500 метров. Оба склона Центральных Кордильер покрыты влажнотропическими лесами.

Административное деление 
Антьокия подразделяется на 9 субрегионов:
 Юго-западная Антьокия
 Восточная Антьокия
 Северо-западная Антьокия
 Северная Антьокия
 Западная Антьокия
 Байо-Каука
 Магдалена-Медио
 Ураба
 Медельин

Субрегионы делятся на 125 муниципалитетов:

</center>

Население 
Население Антьокии по состоянию на 2005 год составляет 5 671 689 человек, причём более половины населения проживает в Медельине. Расовый состав населения:
 Метисы и белые (88,66 %)
 Негры (10,83 %)
 Индейцы (0,51 %)

Экономика 
В хозяйстве большую роль играет горнодобывающая промышленность. В Западных Кордильерах добывается уголь, в долине реки Магдалена и Атрато — нефть (1/3 добычи страны), в отрогах Центральных Кордильер — золото и серебро (80 %). Удельный вес департамента промышленности Колумбии составляет 20 %.

Среди отраслей промышленности развитие получили лёгкая (текстильная, швейная, кожевенная), пищевая, цементная, электротехническая и производство изделий из каучука. Среди населения развиты ремёсла.

Основные сельскохозяйственные культуры департамента: кофе (17 %), кукуруза, юкка, сахарный тростник, рис. Среди отраслей животноводства наиболее развито скотоводство (2 миллиона голов) и свиноводство (0,3 миллиона голов).

Железная дорога соединяет город Медельин со столицей и городом Санта-Марта. Развито речное судоходство по реке Магдалена — порт Пуэрто-Беррио.

В городе Рио-Негро, на окраинах Медельина, расположен международный аэропорт Хосе-Мария-Кордова.

Достопримечательности 
 Пьедра-дель-Пеньол — отдельно стоящая скала высотой 220 метров.

Примечания

Ссылки 
 

Департаменты Колумбии